Występy w europejskich pucharach łotewskiego klubu piłkarskiego FK Ventspils.

Wykaz spotkań pucharowych

1999−2020

2021−

Bibliografia 
 

FK Ventspils
Łotewskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach